« Bref. » peut correspondre à :
 La série télévisée Bref. ;
 En botanique, l'abréviation d'auteur de Julius Oscar Brefeld.